Salesiane è il nome con cui vengono indicati i membri di numerosi istituti religiosi femminili:
 le monache dell'Ordine della Visitazione di Santa Maria, fondato da Francesco di Sales;
 le suore Salesiane di Don Bosco, o Figlie di Maria Ausiliatrice;
 le Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Gesù;
 le Suore Salesiane dei Sacri Cuori;
 le Suore Salesiane Missionarie di Maria Immacolata.